Дукля може да се отнася за:

 Доклеа, приманало на старобългарски език в Дукля, ромейски град с едноименна местност, т.е. Черна гора
 Кралство Дукля
 името на областта около Дукля по поречието на реката, трансформирало се в Зета (владение), т.е. Стара Черна гора
 Дукля (Полша), град в Полша
 Дукля (община), община в Полша